Херпст () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1892—1969) — американская писательница и журналистка.
 Херпст, Ребекка (род. 1977) — американская актриса.
  (1820—1892) — австрийский юрист и государственный деятель.

См. также